Должок — топоним

Украина 
 Винницкая область
 Должок — село, Немировский район.
 Должок — село, Погребищенский район.
 Должок — посёлок, Тростянецкий район.
 Должок — село, Шаргородский район.
 Должок — село, Ямпольский район.
 Полтавская область
 Должок — село, Зеньковский район.
 Хмельницкая область
 Должок — село, Каменец-Подольский район.
 Черновицкая область
 Должок — село, Новоселицкий район.